Ива́н Кузьме́нко:
 Кузьменко, Иван Пантелеевич (1913—1943) — Герой Советского Союза, лейтенант.
 Кузьменко, Иван Прокофьевич (1920—2006) — Герой Советского Союза, подполковник.
 Кузьменко, Иван Семёнович (1912—1943) — советский футболист.